Тензор
 Метричний тензор
 Тензор механічних напружень
 Тензор кривини
 Тензор Ейнштейна
 Тензор деформації
 4-тензор
 Тензор модулів пружності
 Тензор енергії-імпульсу
 Тензор електромагнітного поля
 Тензор дисторсії
 Антисиметричний тензор
  Тензор напруження